Hydra-klass kan avse:

Hydra-klass (fregatt) – en grekisk fartygsklass bestående av fyra fregatter som togs i tjänst mellan 1992 och 1998
Hydra-klass (minfartyg) – en holländsk fartygsklass bestående av två minfartyg som var i tjänst mellan 1911 och 1964 
Hydra-klass (slagskepp) – en grekisk fartygsklass bestående av tre slagskepp som beställdes 1885 och togs ur tjänst efter första världskriget (1918–1920)